Терра може значити:
 «Терра» — український дозиметр-радіометр. 
 «Терра» — супутник НАСА.
 «Терра» — український телеканал.
 «Терра» — російський видавничо-поліграфічний холдинг.
 «Терра Банк» — український банк.
 «Терра Фуд» – українська молочна компанія.